Gittens ist der Familienname von:

 Hugo Gittens (* 1936), Gewichtheber aus Trinidad
 Jamie Bynoe-Gittens (* 2004), englischer Fußballspieler
 Jon Gittens (* 1964), englischer Fußballspieler
 Lancelot Gittens (* 1974), Leichtathlet aus Guyana
 María Elena Gittens (* 1969), panamaische Tennisspielerin
 Ramon Gittens (* 1987), barbadischer Sprinter
 Rudy Gittens (* 1932), kanadischer Sportmediziner
 Tyra Gittens (* 1998), Leichtathletin aus Trinidad und Tobago,
 Wyndham Gittens  (* 1885–1967), Drehbuchautor